Bolševik může být:
 Bolševici – členové frakce v Ruské sociálně demokratické dělnické straně, později členové či příznivci nástupnických stran (komunistické strany Sovětského svazu)
 Bolševik (ostrov) – ostrov v Severním ledovém oceánu
 Bolševik (časopis) – časopis, který vydával Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu

Externí odkazy